Seznam brigad z zaporedno številko 58.

Seznam 
 Pehotne
 58. brigada (Združeno kraljestvo)
 58. pehotna brigada (ZDA)

Glej tudi